Morgawr est un cryptide, serpent de mer mythique des Cornouailles.
  Morgawr est un roman écrit par Terry Brooks.